

События 
 Консулы Луций Папий Пакациан и Мецилий Гилариан.
 Сарматы попросили Константина оказать им помощь в войне против готов. Его сын Константин с помощью сарматов одержал крупную победу над готами около реки Темеша. Возможно, в битве погиб готский вождь Видигойя. 300 тысяч сарматов расселились на территории империи.
 Признание наследственного статуса сословия колонов.
 Прикрепление колонов к земле в Римской империи.
 330 — Епископ Антиохии Паулин I.
 332—333 — Епископ Антиохии Евлавий.

Родились 
 Флавий Клавдий Юлиан

См. также